Název Apollonia může odkazovat na více míst:

Albánie 
 Apollonia (Ilýrie), starověké město na území dnešní Albánie

Libye 
 Apollonia (Libye), starověké město na území dnešní Libye

Řecko 
 Apollonia (Řecko), město na ostrově Sifnos v Řecku